HRK est un code qui peut signifier :
 kuna, la monnaie de la Croatie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).

HRK est un sigle qui peut signifier :
 Hrvatski Rukometni Klub (en français, Club croate de handball)
 HRK Gorica, un club de handball croate,
 HRK Izviđač Ljubuški, un club de handball bosnien,
 HRK Karlovac, un club de handball croate.

Code